Le nom Henry Grimes est porté par les personnes suivantes :
 Henry Grimes (1935-2020), un contrebassiste américain de jazz ;
 Henry Grimes (1980-), un joueur sud-africain de rugby à XV.

Voir aussi